Instead:
 INSTEAD — программа-интерпретатор для простых текстовых приключенческих игр.
 Instead — альбом синтипоп дуэта Onetwo.
 Instead — американская хардкор-панк-группа.
 Instead — песня Мадлен Пейру из альбома Bare Bones.
 Instead — песня Стейси Оррико из альбома Stacie Orrico.